Punta Gorda (Belize) — capital do distrito de Toledo, em Belize
Punta Gorda (Flórida) — cidade-sede do condado de Charlotte, no estado americano da Flórida
Punta Gorda (Colônia) — localidade do departamento de Colônia, Uruguai

Ver também 

Desambiguações de topônimos